Vrijeme (fizika), kronološko
 Vrijeme (klima), meteorološko
 Vrijeme (Parni valjak), album Parnog valjka